Alan Campbell – sceneggiatore statunitense nominato all'Oscar (1904-1963)
Alan Campbell – attore statunitense 
Alan Campbell – calciatore irlandese
Alan Campbell – calciatore scozzese
Alan Campbell – scrittore britannico (1971)
Alan Campbell – canottiere britannico (1983)
Alan Campbell – politico britannico